Junkerliljesläktet (Asphodeline) är ett släkte som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach 1830. Enligt Catalogue of Life ingår Junkerliljor i familjen grästrädsväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen grästrädsväxter. Släktet innehåller 19 arter och förekommer naturligt i södra Europa till Kaukasus. Några arter kan odlas som prydnadsväxter i sydligaste Sverige.

Släktet består av två- till fleråriga örter. Bladen är talrika, smala med, skyddande bladskaft och ofta sträva kanter. Blommorna sitter i klasar på en ogrenad eller grenad stängel. Blommorna är mer eller mindre symmetriska. Hyllebladen är förenade vid basen och har tre huvudnerver. Ståndarna är oliklånga och är tillsammans med pistiller nerböjda. Fruktämnet är översittande. Frukten är en kapsel med sex frön.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa 

{{Clade
| label1 = Junkerliljesläktet 
| 1={{Clade
| 1=Asphodeline anatolica
| 2=Asphodeline baytopiae
| 3=Asphodeline brevicaulis
| 4=Asphodeline cilicica
| 5=Asphodeline damascena
| 6=Asphodeline globifera
| 7=Asphodeline liburnica
| 8=junkerlilja
| 9=Asphodeline peshmeniana
| 10=Asphodeline prismatocarpa
| 11=Asphodeline prolifera
| 12=Asphodeline recurva
| 13=Asphodeline rigidifolia
| 14=Asphodeline sertachiae
| 15=Asphodeline taurica
| 16=Asphodeline tenuior
| 17=Asphodeline turcica
}}
}}

 Bildgalleri 

Referenser

 Noter 

Tryckta källor
Walters, S.M. (1986). The European Garden Flora, Vol. 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae — Alismataceae to Iridaceae''.

Externa länkar 

Afodillväxter
Ju Växtindex